Сентей — река в России, течёт по территории Ловозерского района и ЗАТО город Островной Мурманской области. Впадает в озеро Йоканьгское. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — реки бассейна Баренцева моря от восточной границы бассейна реки Воронья до западной границы бассейна реки Иоканга (мыс Святой Нос). Речной бассейн реки — бассейны рек Кольского полуострова, впадает в Баренцево море.

Код объекта в государственном водном реестре — 02010000912101000005389.

Примечания 

Бассейн Иоканги
Реки Ловозерского района
Городской округ ЗАТО город Островной